Bystrý potok ist der Name folgender Gewässer in Tschechien:

 Bystrý potok (Lubina), rechter Zufluss der Lubina
 Bystrý potok, rechter Zufluss der Ostravice (Fluss)
 Bystrý potok, Zufluss der Trotina (Fluss)
 Bystrý potok, Zufluss der Bělá, siehe Keprnický potok